Jacques Le Gall contre l’ombre est une bande dessinée scénarisée par Jean-Michel Charlier et dessinée par MiTacq. C'est le premier épisode publié pour la première fois dans Pilote en 1959, du n°1 au n°61, qu'on retrouvera ensuite dans le Journal de Spirou en 1976, du n°1979 au n°1986.

On peut retrouver cet épisode dans :
 Premières aventures, Dupuis.
 Tout MiTacq, Tome 14, Jacques Le Gall et les trésors cachés, Dupuis.

Résumé 
Jacques Le Gall va percer le mystère d'un château hanté de Pierrenoire.

Bande dessinée belge